Elsau peut désigner :
 La commune suisse Elsau, dans le canton de Zurich.
 Le quartier Elsau de la ville de Strasbourg.

Homonymie de toponyme